Cave City – città dell'Arkansas
Cave City – città del Kentucky